

Вестланд — громада в провінції Південна Голландія.

Вестленд — національний парк в регіоні Вест-Кост.
 Вестленд — округ в регіоні Вест-Кост.

Вертленд — місто, штат Кентуккі.
 Вестленд — місто, штат Мічиган.
 Вестленд — переписна місцевість, штат Пенсильванія.

Див. також 
 Вестланн
 Вермланд